Rosulje su naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Rosulje
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Hrvati
|303 (39,86%)
|302 (42,35%)
|290 (45,81%)
|-
|Muslimani 
|232 (30,52%)
|214 (30,01%)
|181 (28,59%)
|-
|Srbi 
|188 (24,73%) 
|193 (27,06%)
|159 (25,11%)
|-
|Jugoslaveni
|24 (3,15%)
|3 (0,42%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|13 (1,71%)
|1 (0,14%)
|3 (0,47%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|760|713|633'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji